21254 Jonan – asteroide della fascia principale
 Jonan – altra denominazione del gruppo degli Alur